Блэкфут (также сиксика́, пикании) — язык или диалектный континуум алгонкинской группы, фонологически и особенно лексически сильно отошедший от прочих алгонкинских языков.

Распространён среди индейского народа черноногих (англ. blackfoot), проживающего в штате Монтана (США) и в провинции Альберта (Канада). 

Как и прочие алгонкинские языки, блэкфут — полисинтетический язык. Бенджамин Уорф предполагал, что этот язык — олигосинтетический, но другие лингвисты отвергли его гипотезу.

Фонетика

Согласные 

В языке сиксика есть 10 согласных; все из них, кроме  и , могут быть долгими:

В языке сиксика имеется также две аффрикаты —   и  . Велярные согласные становятся палатальными  и , если им предшествуют гласные переднего ряда.

Гласные 

Система гласных сиксика включает три монофтонга — . 

Долгота гласных имеет смыслоразличительное значение (áakokaawa «он/она привяжет» по сравнению с áakookaawa «он/она спонсирует солнечный танец»).

Имеются 3 дополнительных гласных, которые Франц (Frantz, 1997) называл дифтонгами. Первый произносится  перед долгим согласным,  (или  в диалекте резервации Блэкфут) перед  или , и  в любом другом месте (на диалекте резервации Блад;  — на диалекте резервации Блэкфут). Второй произносится  перед  и  в любом другом месте. Третий — . 

Краткие монофтонги также могут иметь аллофоны:  и  превращаются в  и , соответственно, если за ними следуют долгие согласные; /i/ превращается в  в закрытых слогах.

Тоны 
В языке сиксика имеется система тонов-акцентов — это означает, что в каждом слове есть как минимум один гласный с высоким тоном, и высокий тон противостоит невысокому (например, ápssiwa «это стрела» по сравнению с apssíwa «это фига»). В конце слова гласные с низким тоном становятся немыми.

Письменность 

Письменность для языка сиксика создал Джон Уильям Тимс (John William Tims) в XIX веке.

Таблица символов Unicode для языка сиксика

Примечания

Литература

Ссылки 

 Ethnologue report for Blackfoot
 Blackfoot language 
 Don Frantz’s page on the Blackfoot language
 Blackfoot — English Dictionary: from Webster’s Online Dictionary, the Rosetta Edition.

Алгонкинские языки
Языки Канады
Языки США
Черноногие